Saint-Juéry puede referirse a: 

 Saint-Juéry, comuna de Aveyron (Francia).
 Saint-Juéry, comuna de Lozère (Francia).
 Saint-Juéry, comuna de Tarn (Francia).